I bitwa pod Breitenfeld (1631)
 II bitwa pod Breitenfeld (1642)